Goudsmit ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Goudsmit (* 1967), niederländischer Jazzmusiker
 Joël Emanuel Goudsmit (1813–1882), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Sam Goudsmit (1884–1954), niederländischer Schriftsteller
 Samuel Abraham Goudsmit (1902–1978), US-amerikanischer Physiker
 Goudsmit–Hoff, ehemaliges niederländisches Radsportteam (1971–1972) 

Goudsmit steht für:
 (9688) Goudsmit, Asteroid des Hauptgürtels